Звонцы — маленькие колокольцы, закрепленные на архиерейском богослужебном облачении.

Согласно представлениям христианства, расположенные на одеянии ветхозаветного первосвященника они должны были напоминать ему об обязанности непрестанно возвещать волю Божью.

В наше время звонцы располагают на саккосах и архиерейских мантиях. Так же их закрепляют на некоторых кадильницах, для создания более праздничной атмосферы богослужения.

Примечания 

Православное церковное и литургическое облачение